Scotland County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Scotland County (Missouri)
Scotland County (North Carolina)